Газневиды — тюркская династия эмиров и султанов города Газни (современный Южный Афганистан), правившая в 961—1186 годах. Они основали государство, которое занимало территории Хорасана, Афганистана, Хорезма, Бухары, Гурган и северные провинции Индии.

История 
Основатель династии — полководец Алп-тегин, который был наместником Саманидов в южных провинциях государства.

Его зять — Себук-тегин — основатель государства Газневидов. Наиболее выдающийся правитель — Махмуд Газневи. В 962 г Алп-Тегин, опираясь на верных ему гвардейцев-гулямов, объявил себя самостоятельным правителем г. Газни. При Себук-Тегине (977—997) и его сыне Махмуде Газневи (998—1030) государство Газневидов достигло наибольшего могущества. При дворе Газневидов жили и творили Бируни, Утби, Байхаки, Гардизи, Фирдоуси и другие выдающиеся учёные и поэты. При Масуде I (1030—1041) начался распад государства, а в 1186 г. при правителе Хосров-Малике [1160—1186 (или 1187)] государство и династия Газневидов прекратили своё существование.

Список правителей из династии Газневидов 
 
Династия Газневидов: Алп-Тегин (962-?), Себук-Тегин (977—997), Исмаил (997—998), Махмуд (998—1030), Мухаммед (1030), Масуд I (1030-41), Маудуд (1041—1048), Масуд II (1049), Али Абу-ль-Хасан (1049—1051), Абд-ар-Рашид (1051—1053), Тогрул (1053), Фаррухзад (1053—1059), Ибрахим (1059—1099), Масуд III (1099—1115), Ширзад (1115—1116), Арслан (1116—1117), Бахрам-шах (1117—1153), Хосров-шах (1153—1160), Хосров-Малик (1160—1186 или 1187).

Родословная

См. также 
 16 великих тюркских империй

Примечания

Литература 
 
 
  (английский)